Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1958 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Angela Mortimer bat Lorraine Coghlan en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Betty Holstein et Mary Carter Reitano.

Parcours

Résultats

Tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1958
Australie Simple dames
1958 en Australie
Compétition de tennis à Sydney